Владимир Геннадьевич Шнайдер (род. 16 апреля 1966 год, Армавир, Краснодарский край) — российский историк, доктор исторических наук. Автор более 130 научных работ, среди которых 7 монографий. Является профессором кафедры всеобщей и отечественной истории Армавирского государственного педагогического университета. Работал в качестве декана исторического факультета АГПУ с 1999 по 2011 гг.. Основные направления научных работ: социокультурный аспект истории народов Северного Кавказа; советская национальная политика на Северном Кавказе 1917 — конец 1950-х гг.; история депортаций, пребывания на спецпоселении и реабилитации северокавказских народов; историко-культурные интеграционные процессы на Северном Кавказе; история немецкой диаспоры на Кубани; процессы циклизма в развитии российской социально-политической системы; вопросы методологии исторических исследований.

Биография 
В. Г. Шнайдер родился в 1966 году, детство и юность его прошли в Армавире. После службы в армии в 1987 г. поступил на исторический факультет Кубанского госуниверситета. Окончил КубГУ по специальности "История", квалификация "историк, преподаватель истории и общественно-политических дисциплин" в 1992 г. .

В. Г. Шнайдер окончил университет в 1992 году, и возвратился в Армавир, где начал свою научную и профессиональную деятельность в качестве преподавателя кафедры культурологии Армавирского государственного педагогического института (АГПИ).

С 1994 по 1996 году Шнайдер В. Г. обучался в аспирантуре АГПИ, которую успешно завершил защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему: «Рабочие Северного Кавказа (конец XIX в. — февраль 1917 г.): история социального становления)».

В  сферу научных интересов В.Г. Шнайдера входит социокультурная, политическая и демографическая история народов Северного Кавказа, а также процессы циклизма в развитии российской социально-политической системы.

С 1999 по 2011 гг. работал в качестве декана исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета.

В 2008 году Владимир Геннадьевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Национальное строительство как фактор социокультурной интеграции народов Северного Кавказа в советское общество (1917 — конец 1950-х гг.)» в Ставропольском государственном университете и на следующий год занял должность профессора кафедры истории России ХХ в. в АГПУ. В этот период, помимо работы декана исторического факультета, он вёл основные курсы, занимался историей России с точки зрения макроистории, исследованием долговременной социальной и исторической динамики процессов расширения и упадка государства, бюрократизации и секуляризации, революций и войн.

В 2011—2012 годах В. Г. Шнайдер работал на административной должности, в качестве проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности АГПУ. В 2012 г. стал членом Диссертационного совета по историческим наукам в Адыгейском государственном университете.

В сентябре 2012 г. перешел в армавирский филиал Кубанского государственного университета, где трудился до 2017 г..

С сентября 2017 г. Владимир Геннадьевич работает в качестве профессора кафедры всеобщей и отечественной истории Армавирского государственного педагогического университета. В. Г. Шнайдер осуществляет научное руководство над деятельностью нескольких магистрантов и аспирантов АГПУ; является членом редакционной коллегии журнала «Вестник Армавирского государственного педагогического университета» и научно-методического ежегодника «История и обществознание».

В.Г. Шнайдер ведёт активную просветительскую деятельность, популяризируя историю родного города и создавая позитивный имидж Армавира в медийном пространстве.

Награды 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, значительные успехи в научно-педагогической и научно-исследовательской работе и многолетний плодотворный труд. Приказ от 21 апреля 2008 г. № 679 /к-н
 Почетная грамота Департамента образования и науки Краснодарского края за высокие результаты в научно-исследовательской работе, подготовку педагогических кадров и в честь Дня учителя. 2010 г.
Муниципальный уровень: Почетная грамота администрации муниципального образования город Армавир за личный вклад в реализацию мероприятия краевой целевой программы «Поддержка муниципальных архивов Краснодарского края». 2011 г.

Библиография

Монографии 
 Шнайдер В. Г. «Немецкие книги» АОАА как исторический источник. 2-е издание. Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015
 Шнайдер В. Г. Социально-политические циклы в истории России : природа и механика. 2-е издание. Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015
 Шнайдер В. Г. Советское нациестроительство на Северном Кавказе (1917 — конец 1950-х гг.) : закономерности и противоречия. 2-е издание. Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015
 Шнайдер В. Г. Советская национальная политика и народы Северного Кавказа в 1940—1950-е гг. 2-е издание. Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015
 
 Шнайдер В. Г. Рабочие Северного Кавказа (последняя треть XIX в. — февраль 1917 г.): становление социального слоя. Армавир: Полипринт, 2016. — 176 с.
 Шнайдер В. Г. Россия и Северный Кавказа в дореволюционный период: особенности интеграционных процессов. — М., 2005. — 178 с.

Статьи 
 Шнайдер В. Г. Государство и общество в условиях начала советского социального цикла в истории России// Вестник Российского государственного университета дружбы народов. Серия «История России», 2007. Вып. № 1. — С. 180—185.
 Шнайдер В. Г. Бытовые условия рабочих Северного Кавказа в начале ХХ в.// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018. № 1 (87). С. 53-57. 
 Шнайдер В. Г., Шхачемуков Р. М., Койчуев А. Д. Формирование и развитие рабочего класса на Северном Кавказе в конце XIX — начале ХХ вв.: историография проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. Вып. 3(224). 2018. С. 68-76. 
 Шнайдер В. Г. Октябрьская революция в контексте социально-политических циклов в истории России// Материалы Всероссийской научной конференции «Великая российская революция: формирование исторического сознания»/ Вестник Адыгейского государственного университета, 2017, Вып.4. — С. 276—277.
 Шнайдер В. Г. Методы и приемы исследования этнокультурной общины в городских условиях// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Часть 3. 2014. № 5 (43). — С. 211—215.
 Шнайдер В. Г. Этнокультурная община в городских условиях: опыт локально-исторического исследования// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2013. № 5(31): в 2-х ч. Ч. II. — С. 215—220. 
 Голованова С. А., Шнайдер В. Г. Понятие «frontier» в современной кавказоведческой литературе// Вестник Адыгейского государственного университета. 2012, № 3 (102). — С. 59-67.
 
 
 
 

 Шнайдер В. Г. Проблемы освоения территории бывшей Чечено-Ингушской АССР после депортации местного населения (середина 1940-х гг.)// Гуманитарные и социально-экономические науки, 2006 — № 4. — С. 168—171.
 Шнайдер В. Г. Динамика и структура освоения Северного Кавказа русским населением в последней трети XIX века// Проблемы социокультурного развития Северного Кавказа: социально-исторические аспекты. — Армавир, 2000. — С. 23-33.
 Шнайдер В. Г. Опыт системно-функционального анализа проблемы депортации северокавказских народов// Материалы всероссийской научной конференции «Северный Кавказ: геополитика, история, культура». Ч. 2. — Ставрополь, 2001. — С. 9-13.
 Шнайдер В. Г. Конфликт как фактор этнокультурного взаимодействия на Северном Кавказе (дореволюционный период)// История и обществознание. Научный и учебно-методический ежегодник. — Армавир, 2003, Вып.2. — С. 10-22.
 Шнайдер В. Г. Российская государственность в контексте социальных циклов// Культурная жизнь юга России, № 1(11), 2005. — С. 32-36.
 Шнайдер В. Г. Причины депортации северокавказских народов: историография проблемы// Кавказский сборник. Том 3(35). Под ред. В. В. Дегоева. — М., 2006. — С. 140—155.
 Шнайдер В. Г. Особенности демографической ситуации на Северном Кавказе в 1920—1930-е гг.// Вестник развития науки и образования, 2006, № 6. — С. 112—115.
 Шнайдер В. Г. Проблемы социализации депортированных народов в местах спецпоселения// Синергетика образования. Вып. 9. Ростов-н/Д. — М., 2007. — С. 224—232.
 Шнайдер В. Г. Освоение территорий упразднённых автономий Северного Кавказа (середина 1940-х — середина 1950-х гг.)// Кавказский сборник. Т. 4 (36)/ Под ред. В. В. Дегоева, В. А. Захарова. — М., 2007. — С. 126—140.
 Шнайдер В. Г. Национальная политика советского государства и территориально-административные преобразования на Северном Кавказе в 1920-е — нач. 1930-х гг.// Региональные политические исследования, 2007, № 1. — С. 91-96.
 Шнайдер В. Г. Советская национальная политика и проблема развития этнокультур в послевоенные годы (на примере Северного Кавказа)// Образование-Наука-Творчество. — Нальчик-Армавир, 2007. — № 5. — С.14-21.
 Шнайдер В. Г. Основные черты советской национальной политики в области социокультурного развития автономий Северного Кавказа (середина 1940-х — конец 1950-х гг.)// Региональные политические исследования, 2008. — № 1. — С.40-45.
 Шнайдер В. Г. Социальный аспект восстановления автономий депортированных народов Северного Кавказа (конец 1950-х гг.) // История и обществознание. Научно-методический ежегодник. Вып. 7. — Армавир, 2009. — С. 23-29.
 Шнайдер В. Г. Советское национальное строительство на Северном Кавказе (1917—1950 гг.): проблемы методологии исследования// Советский человек: генезис, эволюция, развитие. Сб. статей. Вып. 3. — Армавир, 2010. — С. 226—242.
 Шнайдер В. Г. Миграция немцев в район Армавира в последней трети XIX в. И её причины// История и обществознание. Научно-методический ежегодник. Вып. 8. — Армавир. 2010 — С. 3-11.
 Шнайдер В. Г. Изменение численности немцев, проживавших в Армавире с 1882 по 1941 гг. // Российское государство, общество и этнические немцы. Сб. научных трудов. — Саратов: Поволжский институт им. П. А. Столыпина, 2011. — С. 201—207.
 Шнайдер В. Г. Социальные связи локальной группы армавирских немцев (конец XIX в. — конец 1920-х гг.)// История и обществознание, Вып. 10. — Армавир, 2012. — С. 40-49.
 Шнайдер В. Г. Некоторые факторы этнокультурной консолидации немецкой диаспоры Армавира с конца XIX в. до 1941 г.//Научный вестник филиала КубГУ в г. Армавире. Ежегодник: сборник научных статей/ науч. ред. А. Х. Павлова; отв. ред. Т. А. Корниенко. — Армавир, 2013. С. 96-104.
 Шнайдер В. Г. Книги записей актов гражданского состояния 1920—1930-х гг., как исторический источник// Концепт. — 2015. — Спецвыпуск № 26. 
 Шнайдер В. Г. Формирование немецкой общины в Армавире (Кубанская область) в конце XIX — начале ХХ вв.// Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. № 5. С. 37-43.
 Шнайдер В. Г. О заработной плате рабочих на Северном Кавказе в конце XIX- начале ХХ вв." // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, 2017, №2
 Шнайдер В. Г. О доходах и расходах рабочих Северного Кавказа в начале ХХ в. // История и обществознание : научный и учебно-методический ежегодник / гл. ред. А. А. Панарин; зам. гл. ред. Ю. В. Приймак; отв. ред. С. Н. Малахов. — Вып. XV. — Армавир : РИО АГПУ, 2018. — С. 47-51.
 Шнайдер В. Г. Циклизм как познавательная модель в исторической науке: историографический очерк// APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, 2018, № 5 
 Шнайдер В.Г., Кун В.В. Армавирская городская немецкая национально-культурная автономия: история и современность. Армавир: Типография им. Г. Скорины, 2020. 102 с.
 Басов И.И., Карапкова О.Г., Хлопкова В.М., Шнайдер В.Г. Специфика использования дистанционных образовательных технологий в педагогическом вузе: сравнительный анализ восприятия студентов в 2020-2021 гг./ O uso de tecnologias de ensino a distância em uma universidade pedagógica: uma análise comparativa da atitude dos alunos em 2020-2021// Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3B, Sept. - Dec. 2021, p.677-684.

Учебные и учебно-методические издания 
 Шнайдер В. Г. Постмодернизм в культуре второй половины ХХ в.// Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Под ред. А. И. Шаповалова. — М.: Владос, 2003. — С.245-260.
 Голованова С. А., Колясников И. Н., Малахов С. Н., Нагапетова А. Г., Семенюк Е. Ю., Чеботарева Н. И., Шаповалов А. И., Шкарлупина Г. Д., Шнайдер В. Г. Введение в художественную культурологию ХХ в. Учебное пособие для студентов вузов/ Под ред. А. И. Шаповалова. — Армавир, 2001. — 202 с.
 Шаповалов А.И, Шнайдер В. Г. Исторические типы культуры: опыт описания. Учебное пособие для студентов не исторического факультета. Армавир, 1998. — 186 с.
 Панарин А. А., Шаповалова Н. Е., Шнайдер В. Г. История России (1861—200 гг.): учебное пособие для студентов исторических факультетов педагогических вузов.- Армавир, 2006. — 280 с.
 Ктиторов С. Н., Шнайдер В. Г. История Армавира (до 1917 г.) [электронный ресурс]: книга для чтения учащейся молодежи города. — Армавир, 2009.
 Ктиторов С. Н., Черняева Э. П.. Шнайдер В. Г. Армавироведение [электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс по дисциплине/ С. Н. Ктиторов, Э. П. Черняева, В. Г. Шнайдер. — Армавир, 2010.
 Шнайдер В. Г. История России (1945 г. — начало XXI в.) (конспект лекций). — Армавир, 2012. — 68 с.
 Шнайдер В. Г. История России (1945 г. — начало XXI в.) (учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения). — Армавир, 2012. — 100 с.
 Шнайдер В. Г., Павлов М. Ю. История Кубани: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]// Электронная библиотека национального цифрового ресурса «РУКОНТ»
 Шнайдер В. Г., Гуренкова О. В. История местного самоуправления. Учебно-методическое пособие. Армавир: Полипринт, 2015. 56 с.
 Шнайдер В. Г. Культурология// Электронная библиотека национального цифрового ресурса «РУКОНТ»
 Шнайдер, В. Г. История Кубани (с древнейших времен до начала XXI в.) : электрон. учеб.-метод. комплекс / ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
 Шнайдер В. Г. История России. Часть 6 (1945 г. — начало XXI в.): учебно-методический комплекс. — Армавир: РИО АГПУ, 2018. — 88 с.
 «Готовимся к ЕГЭ по истории»// авторский Ютуб-канал

Примечания

Литература 
 Кавказский сборник, Том 4 Русская панорама, 2007
 Вестник Российского университета дружбы народов: Серия История России, Выпуски 2-4 Изд-во Университета, 2007
 Вторая мировая и Великая Отечественная война: актуальные проблемы социальной истории Елена Михайловна Малышева Адыгейский гос. университет, 2002
 Зарема Ибрагимова. От Терека до Аргуна. Архивно-библиографический указатель
 Лобанов В. Б. История антибольшевистского движения на Северном Кавказе

Ссылки 
 Авторская страница Владимира Шнайдера
 Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2013. № 5. Ч. 2. С. 215—219. ISSN 1997-292X.
 Шнайдер Владимир Геннадьевич — российский историк
 [famous-scientists.ru/list/8043 Известные учёные]

Историки России
Преподаватели Армавирского педагогического университета